1. slovenska košarkarska liga (krajše: 1. SKL) je najpomembnejše klubsko košarkarsko tekmovanje v Republiki Sloveniji. Liga je bila ustanovljena leta 1991, poteka pa pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Naslov slovenskega državnega prvaka so osvojili klubi Olimpija, sedemnajstkrat, KK Krka, sedemkrat, KK Helios Domžale, dvakrat, ter KK Tajfun in Sixt Primorska, enkrat, v sezoni 2019/2020 pa naslov zaradi premajhnega števila odigranih tekem ni bil podeljen.

Osnovni podatki 
 Naziv: 1. slovenska košarkarska liga
 Naslov: Košarkarska zveza Slovenije (Leskoškova 12, 1000 Ljubljana)
 Predsednik:'' Matej Erjavec

Sodelujoči klubi 
 KK Krka Novo mesto
 KK Petrol Olimpija Ljubljana
 KK Helios Suns Domžale
 KK Zlatorog Laško
 KD Hopsi Polzela
 KK Terme Olimia Podčetrtek
 KK Šenčur Gorenjska gradbena družba
 KK Koper Primorska
 KK Rogaška
 KK Triglav Kranj
 KK Tajfun

Državni prvaki

Preglednica medalj

Zunanje povezave 
 Liga Nova KBM na KZS.si 

Košarka v Sloveniji
Košarkarska tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1991